Limache kan syfta på följande platser:

Chile 

 Limache (kommunhuvudort), Región de Valparaíso, Provincia de Marga Marga, 
 Limache (kommun), Región de Valparaíso, Provincia de Marga Marga, 

Robotskapade Chileförgreningar